Опера на арабском языке имеет недолгую историю. В целом же историю оперы в арабском мире, как правило, ведут с премьеры «Аиды» Верди в Каире на сцене Хедивской оперы в 1871 году, хотя она и исполнялась на итальянском языке.

Западные оперы, исполнявшиеся на арабском языке 
Египетская оперная певица Ратиба аль-Хефни исполнила заглавную роль в постановке «Весёлой вдовы» композитора Франца Легара, прошедшей на арабском языке в Каире в 1961 году. За ней последовали «Травиата» Верди в 1964 году и «Орфей и Эвридика» Глюка в 1970 году, также исполненные на арабском языке. Эта тенденция пресеклась пожаром 1971 года, разрушившим Хедивскую оперу.

6 марта 2008 года на 8-м фестивале классической музыки Эль-Айн в Эль-Айне (ОАЭ) польский оперный режиссёр Рышард Перит представил оперу Моцарта «Дон Жуан», переведённую на арабский язык египетским музыковедом Али Садеком, в исполнении солистов и хора Университета Антонина (Баабда, Ливан), а также камерного оркестра Варшавской филармонии под управлением Збигнева Грацы. В рамках этой инициативы планировалось также представить другие оперы Моцарта на арабском языке, например «Свадьбу Фигаро» и «Волшебную флейту», а также записать оригинальную оперу на арабском языке.

Оригинальные оперы на арабском языке 

Первой оперой на арабском языке возможно была опера ливанского композитора Вадии Сабры «Два короля» на либретто Маруна Гусна, чья премьера состоялась в Бейруте в 1927 году. Но она была со временем утеряна.

К ранним операм на арабском языке можно отнести оперы египетского композитора Азиза аш-Шаввана «Антар» (1948), основанную на жизни Антары ибн Шаддада, и «Анас эль-Вугуд» (1970), которые посвящены исторической тематике, как и «Смерть Клеопатры» его соотечественника Сайеда Авада, основанная на эпической поэме Ахмеда Шауки, а также оперу Камиля аль-Ремали «Хасан эль-Басри», базирующуюся на биографии знаменитого исламского богослова.

Оперные театры 
К крупнейшим оперным театрам арабского мира относятся новая Каирская опера (1988), Дамасская опера (2004), Дубайская опера (2016) и Катарский оперный театр.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Араб
Арабская музыка